Купись — название реки Вайкис в верхнем течении.
 Купись (озеро)